Tosya (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Tosya (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tosya